JTCC kan syfta på: 

 JTCC – ett svenskt standardvagnsmästerskap för juniorer som kördes mellan 2005 och 2011, se Junior Touring Car Championship
 JTCC – ett svenskt standardvagnsmästerskap för juniorer, med Volvo S40-bilar, som kördes mellan 1997 och 2001, se Junior Touring Car Cup
 JTCC – ett japanskt standardvagnsmästerskap som kördes mellan 1985 och 1998 och kommer återkomma 2013, se Japanese Touring Car Championship
 JTCC – ett svenskt standardvagnsmästerskap för juniorer, med Renault Clio-bilar, som körs sedan 2012, se Renault Clio Cup JTCC